Porsche Tennis Grand Prix 2013 — 36-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Штутгарте (Германия) на кортах комплекса Porsche-Arena и являющегося частью тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2013 году турнир прошёл с 22 по 28 апреля. Соревнование продолжало весеннюю серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Мария Шарапова
 в парном разряде —  Ивета Бенешова и  Барбора Заглавова-Стрыцова

Общая информация 
Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Мария Шарапова (№ 2 в мире на тот момент). Прошлогодняя чемпионка не без труда подтвердила свой статус, проиграв в трёх из четырёх матчей по партии, а в финале сломив сопротивление второй ракетки посева Ли На. Сильнейшей несеянной участницей турнира стала Бетани Маттек Сандс, начавшая свой турнирный путь в квалификации, а проигравшей лишь в полуфинале основы. Шарапова стала первой за девять последних розыгрышей турнира теннисисткой, сумевшей защитить свой прошлогодний титул (в 2004-05 годах подобное же удалось Линдсей Дэвенпорт).

В парном разряде сеянные участницы выступили заметно хуже: одна команда снялась с соревнования ещё до его старта, а три остальные, общими усилиями, выиграли лишь один матч. В итоге турнир свёлся к матчу Мона Бартель / Сабина Лисицки — Бетани Маттек-Сандс / Саня Мирза, где менее титулованные немки оказались сильнее своих америка-ноиндийских соперниц по итогам двух сетов. Лисицки, не слишком результативная в парном разряде в протуре, выиграла на штутгартских кортах свой второй парный титул на соревнованиях ассоциации и обе победы пришлись на местный турнир. Маттек-Сандс и Мирза в пятый раз вместе добрались до финальных матчей на подобном уровне и впервые проиграли. Прошлогодние победительницы — Барбора Заглавова-Стрыцова и Ивета Бенешова — свой титул не защищали, но Заглавова-Стрыцова принимала участие в соревнованиях (вместе с Юлией Гёргес), но уступила уже на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Мария Шарапова обыграла  Ли На со счётом 6-4, 6-3.
 Шарапова выигрывает 2-й титул в сезоне и 29-й за карьеру в туре ассоциации.
 Ли уступает 2-й финал в сезоне и 10-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Мона Бартель /  Сабина Лисицки обыграли  Бетани Маттек-Сандс /  Саню Мирзу со счётом 6-4, 7-5.
 мононациональная немецкая пара с пятой попытки побеждает в финале штутгартского турнира.

См. также 
 Porsche Tennis Grand Prix

 WTA Тур 2013 года
 Премьер-турниры WTA

 Mercedes Cup 2013

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Германия
Теннис
Апрель 2013 года
2013